Белоу́сая сла́вка () — вид птиц рода славки (Sylvia) из семейства славковых (Sylviidae).

Описание 
Небольшая подвижная птица немного мельче воробья. У самцов довольно яркая окраска, верхняя часть тела тёмная, аспидно-серая, нижняя сторона тела винно-розовая, на боковых сторонах хвоста белые полоски, от углов клюва вниз идут белые полоски (откуда и происходит название белоусая). Самки и молодые особи сверху серовато-бурые, внизу охристо-белые.

Издаёт довольно громкое трещание. Во время пения часто взлетает в воздух, песня — короткая, щебечущая трель.

Распространение 
Вид распространён на юго-востоке Турции и в восточном Кавказе. Населяет открытые леса с подлеском, кустарники по сухим склонам гор и в степи. Перелётная птица, зимует вокруг Красного моря.

Размножение 
Гнёзда вьёт в кустарнике, чаще в зарослях гребенщика. В кладке обычно 4—5 белых с розоватым оттенком и тёмными пятнышками яиц.

Примечания

Литература 
 
 Svensson, L.; Grant, P. J.; Mullarney, K.; Zetterström, D.: Der neue Kosmos-Vogelführer - Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart. 1999. ISBN 3-440-07720-9

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Белоусая славка

Птицы Евразии
Птицы Африки
Славки
Животные, описанные в 1832 году